Змагання з важкої атлетики у категорії до 75 кг серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 в Лондоні проходили 3 серпня у Виставковому центрі. У турнірі взяли участь 13 спортсменок з 12 країн.

Розклад змагань 
Час місцевий (UTC+1)

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Нові рекорди

Примітки

Посилання 
 Результати